Strzelanie z karabinu pneumatycznego z odl. 10 metrów mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie było rozgrywane w Royal Artillery Barracks w Londynie.

Format 
W kwalifikacjach wystąpiło 47 zawodników, z których każdy oddał po 60 strzałów (6 serii po 10 strzałów). Do finału awansowało 8 najlepszych strzelców. W finale każdy z zawodników oddał po 10 strzałów, których dokładność liczona była do 0,1 punktu. Punkty z kwalifikacji sumowane są z punktami zdobytymi w finale.

Terminarz 
Czas UTC+01:00

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualne rekordy świata i olimpijski były następujące:

Runda kwalifikacyjna – 60 strzałów

Runda finałowa – 10 strzałów

Kwalifikacje 
Wyniki:

Finał 
Wyniki:

Przypisy 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012